Jugulator (album), album van de Britse heavymetalband Judas Priest
 Jugulator (zoogdier), uitgestorven zoogdier